Наде́жда Бори́совна Радзе́вич (до 1976 — Зезю́ля) (10 марта 1953, Чкалов) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1975—1981), олимпийская чемпионка 1980, трёхкратная чемпионка Европы, 5-кратная чемпионка СССР. Центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Начала заниматься волейболом в 1966 году в ДЮСШ города Оренбурга. В 1970—1981 выступала за команду «Уралочка» (Свердловск). В её составе:
 4-кратная чемпионка СССР (1978—1981);
 бронзовый призёр чемпионата СССР 1977;
 победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1981.

В 1976 стала чемпионкой СССР в составе сборной СССР. Двукратный серебряный призёр Спартакиад народов СССР (1975 и 1979) (в составе сборной РСФСР).

В составе молодёжной сборной СССР дважды становилась чемпионкой Европы (в 1971 и 1973). Чемпионка Всемирной Универсиады 1979.

В национальной сборной СССР в официальных соревнованиях выступала в 1975—1981 годах. В её составе:
 олимпийская чемпионка 1980;
 бронзовый призёр чемпионата мира 1978;
 бронзовый призёр Кубка мира 1981;
 трёхкратная чемпионка Европы — 1975, 1977, 1979;
 серебряный призёр чемпионата Европы 1981.

В 1992—1995 — заведующая кафедрой физвоспитания Уральского государственного экономического университета.

Награды и звания 
 Орден Дружбы народов (1980);
 Почётный гражданин Свердловска (Екатеринбурга) (1980);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1980);
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2003).

Интересный факт 
В 1983 году ленинградским живописцем И. С. Ивановым-Сакачёвым был написан портрет Надежды Радзевич.

Примечания

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спорт на Урале».
 «При звуках гимна до сих пор бегут „мурашки“!..»

Волейболисты СССР
Родившиеся в Оренбурге
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Почётные граждане Екатеринбурга
Преподаватели Уральского экономического университета